Belooussov  (masculin ; ) ou Belooussova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Belooussov (1959–), homme politique russe, premier vice-président du gouvernement
 Boris Nikolaïevitch Belooussov (1930–1998), cosmonaute soviétique
 Boris Pavlovitch Belooussov (1893–1970), chimiste et biophysicien soviétique qui a découvert la réaction de Belooussov-Jabotinski
 Ievgueni Belooussov (1962–), lugeur soviétique.
 Iouri Belooussov (1945–2000), chercheur et ingénieur soviétique et russe
 Leonid Belooussov (1980–), footballeur, milieu de terrain du FC Gornyak Uchaly
 Lioudmila Belooussova (1935–2017), patineuse artistique soviétique
 Maria Belooussova (1965–2018), pianiste russe 
 Natalia Belooussova (1975–), joueuse de volley-ball russe
 Valeri Belooussov (1948–2015), joueur de hockey sur glace russe
 Vladimir Belooussov (1946–), sauteur à ski soviétique

Voir aussi 
 Igor Belousov, navire de sauvetage russe nommé en l’honneur de Igor Sergueïevitch Belousov

Patronyme russe